Юрий Полежаев:
 Полежаев, Юрий Васильевич (1937—2018) — советский и российский физик.
 Полежаев, Юрий Михайлович (1933—2001) — советский и российский химик.